Unteraichen steht für:

 Unteraichen (Leinfelden-Echterdingen), Stadtteil von Leinfelden-Echterdingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Unteraichen (Gemeinde Weiz), Ortsteil von Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark